Schloss Thürnthenning steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern:

 Altes Schloss Thürnthenning
 Neues Schloss Thürnthenning